Lail ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Lail (geb. 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Lorri Lail (1904–1978), schwedische Opernsängerin (Alt)